Эмбро́ус, Эмбро́уз () — английская фамилия. Известные носители:
 Эмброуз, Лорен (род. 1978) — австралийская актриса.
 Эмброус, Маркос (род. 1976) — австралийский автогонщик.
 Эмброуз, Рона (род. 1969) — государственный деятель Канады.